Blackburn je lahko:
 Blackburn, mesto
 5 Blackburn
 Blackburn (priimek)
 Blackburn B-20
 Blackburn Rovers FC
 Elizabeth Blackburn, avstralsko-ameriška molekularna biologinja, nobelovka

Glej tudi 
 Blackburne